Гран-при Мексики 2015 года (официально 2015 Formula 1 Gran Premio de México — автогонка, семнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формулы-1» сезона  года, который прошёл с 30 октября по 1 ноября на автодроме имени братьев Родригес в Мехико, Мексика.

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 
Погода: Солнечно. Сухо. Воздух +17…19 °C, трасса +50…55 °C

|}

 Примечания
 1.  Кими Райкконен наказан потерей 35-ти мест на стартовом поле (30 позиций за замену пяти элементов силовой установки после квалификации и 5 позиций за внеплановую замену коробки передач).
 2.  Фернандо Алонсо наказан потерей 15-ти мест на стартовом поле (10 позиций за замену двигателя внутреннего сгорания и 5 позиций за внеплановую замену коробки передач).
 3.  Дженсон Баттон не участвовал в квалификации из-за проблем с машиной, но после обращения команды стюарды допустили его на старт гонки.

Гонка 

|}

Круги лидирования

Машина безопасности

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 

Гран-при Мексики